Коренівський Віктор Анатолійович (1981—2015) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Коренівський Данило Григорович (1937—2014) — український математик, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Коренівський Іван Іванович — артист-вокаліст (провідний майстер сцени) Академічного ансамблю пісні і танцю України Державної прикордонної служби України, заслужений артист України
 Каєтан Вінсентій Коренівський — земський суддя Пінський в 1765—1779 роках, Чашник Пінський в 1758—1765 роках. Посол (депутат) від Волинського воєводства на Сейму Речі Посполитої 1776 року.
 Михайло Коренівський — депутат від Пінського повіту до Чотирирічного сейму з 1790 р.
 Коренівський Сергій Петрович (1981—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кореновський

Примітки